

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Tuchola – miasto
 Tuchola – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Inne 
 Tuchola – gmina miejsko-wiejska
 Tuchola – dawna gromada
 Tuchola – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Tuchola, Tuchola Żarska, Nadleśnictwo Tuchola, Tuchola Duża, Nowa Tuchola, Tuchola Mała, Batalion ON „Tuchola”, Powiat tucholski